Juegos Olímpicos de 1972 pueden referirse a:

 Juegos Olímpicos de Sapporo 1972, XI Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de Múnich 1972, XX Juegos Olímpicos de Verano.